

Особи 

Обрегон () — прізвище іспанського походження. Відомі носії:
 Альваро Обрегон — президент Мексики
 Альфонсо Обрегон — еквадорський футболіст
 Ана Обрегон — іспанська акторка.

Див. також 
 Сьюдад Обрегон — місто і муніципалітет у Мексиці, у штаті Сонора